Бестер — многозначный термин.

Фамилия 
  (род. 1964) — канадский хоккеист, игрок Национальной хоккейной лиги в составе клубов «Торонто Мейпл Лифс», «Детройт Ред Уингз» и «Даллас Старз».
 Бестер, Альфред (1913—1987) — американский писатель-фантаст и журналист.
  (1927—2010) — британский переводчик с японского языка, лауреат Премии Номы за перевод японской литературы (1990).
  (род. 1987) — южноафриканский регбист, игрок высшего дивизиона Кубка Карри в составе клубов «Боланд Кавальерс» и «Пумас».
  (род. 1996) — южноафриканский регбист, игрок высшего дивизиона Кубка Карри в составе клуба «Голден Лайонс».
 Бестер, Майкл — южноафриканский гитарист и композитор, лауреат Южноафриканской кинематографической и телевизионной премии за музыку к фильму (2013).
  (род. 1969) — немецкий футболист, обладатель Кубка обладателей кубков УЕФА в составе клуба «Вердер» (1992).
 Бестер, Морн (род. 1976) — южноафриканский велогонщик, чемпион ЮАР (1999) и серебряный медалист Чемпионата Африки (2001) в раздельной гонке.
  (род. 1984) — канадский игрок в боулз, чемпион мира на открытом воздухе в парах (2004).
  (род. 1983) — намибийский футболист, чемпион ЮАР в составе клуба «Орландо Пайретс» (2012).
  (род. 1956) — южноафриканский художник, чьи работы входят в частности в собрания Национального музея африканского искусства и кейптаунского Музея современного искусства.
  (род. 1988) — канадский теннисист, серебряный медалист Панамериканских игр в паре с Габриэлой Дабровски (2015).
  — южноафриканский военный моряк, начальник Флотского командования ВМС ЮАР (2005—2008).
 Бестер, Шон-Ник (род. 1991) — южноафриканский велогонщик, чемпион Африканских игр в командном разряде (2015).

 Бестер, Альфред — персонаж научно-фантастического сериала «Вавилон-5».

Другое 
 Бестер — рыба, полученная путём искусственной гибридизации белуги и стерляди.
 Глубоководный аппарат АС-40 «Бестер»